El Ogla se poate referi la:
El Ogla, localitate în provincia El Oued, Algeria
El Ogla, localitate în provincia Tébessa, Algeria